Група Е на Свјетском првенству 2018 одржана је од 17 до 27. јуна 2018. У групи су играли Бразил, Швајцарска, Костарика и Србија. Двије првопласиране репрезентације прошле су међу најбољих 16, гдје су се укрштале са групом Ф.

Бразил је освојио прво мјесто, са седам бодова, савладао је Костарику 2:0 са два гола у надокнади времена. Швајцарска је освојила друго мјесто, са пет бодова. У пресудној утакмици другог кола, Швајцарска је побиједила Србију 2:1, голом Џердана Шаћирија у 91 минуту. Меч је обиљежио недосуђени пенал над Александром Митровићем, када су га два швајцарска фудбалера оборила у казненом простору, а судија, Феликс Брих, свирао фаул Митровићу. Србија је завршила трећа, са три бода, побиједила је Костарику у првом колу. Костарика је завршила са једним бодом, ремизирала је са Швајцарском у последњем колу.

Побједник групе Е играо је у осмини финала са другопласираним из групе Ф, док је другопласирани из групе Е играо против првопласираног из групе Ф. У четвртфиналу укрштају се са групама Г и Х, те ће тако побједник групе Е у евентуалном четвртфиналу играти са бољим из дуела побједника групе Г и другопласираног из групе Х; док ће другопласирани из групе Е играти против бољег из дуела побједника групе Х и другопласираног из групе Г.

Тимови

Занимљивости 

 Бразил је прва репрезентација која се пласирала на Свјетско првенство 2018.
 Бразил је једина репрезентација која је учествовала на сваком Свјетском првенству.
 Швајцарска је освојила 27 бодова у својој квалификационој групи, али је завршила друга због лошијег међусобног скора са Португалом.
 Бразил, Швајцарска и Србија (тадашња Југославија), били су у истој групи и на Свјетском првенству 1950. 
 Србија и Костарика нису се састајали до сад, али су олимпијске репрезентације одиграле утакмицу на Олимпијским играма 1980, тадашња Југославија славила је 3:0.

Међусобни дуели

Бразил — Швајцарска 

Бразил и Швајцарска први пут састали су се на Свјетском првенству 1950 одигравши неријешено 2:2. Последњи пут састали су се у августу 2013, Швајцарска је славила 1:0. У табели је приказан међусобни скор прије Свјетског првенства 2018:

Костарика — Србија 

Костарика и Србија нису се састајали прије Свјетског првенства 2018.

Србија — Бразил 

Србија и Бразил једини пут састали су се у јуну 2014, Бразил је славио 1:0. Југославија (чији је Србија насљедник) први меч против Бразила играла је на првом Свјетском првенству 1930, Југославија је побиједила 2:1. Последњи пут састали су се у пријатељској утакмици у марту 2002, Бразил је славио 1:0. У табели је приказан међусобни скор прије Свјетског првенства 2018 (укључујући и мечеве Југославије са Бразилом):

Швајцарска — Костарика 

Швајцарска и Костарика први пут састали су се у пријатељској утакмици у септембру 2006, Швајцарска је славила 2:0. Последњи пут играли су у јуну 2010, Костарика је тријумфовала 1:0. У табели је приказан међусобни скор прије Свјетског првенства 2018:

Бразил — Костарика 

Бразил и Костарика први пут су се састали у пријатељској утакмици 1956, Бразил је побиједио 7:1. Последњи пут играли су у септембру 2015, Бразил је тријумфовао 1:0. У табели је приказан међусобни скор прије Свјетског првенства 2018:

Србија — Швајцарска 

Србија и Швајцарска нису се састајали прије Свјетског првенства 2018. Југославија (чији је Србија насљедник) први пут играла је са Швајцарском у квалификацијама за Свјетско првенство 1934, било је неријешено 2:2. Последњи пут састали су се у квалификацијама за Свјетско првенство 2002, Југославија је побиједила 2:1. У табели је приказан међусобни скор прије Свјетског првенства 2018 (укључујући и мечеве Југославије са Швајцарском):

Резултати 

Сва наведена времена су по Средњоевропском времену, које се користи у Србији, Црној Гори и региону.

1 коло

Костарика — Србија

Бразил — Швајцарска

2 коло

Бразил — Костарика

Србија — Швајцарска

3 коло

Србија — Бразил

Швајцарска — Костарика

Табела и статистика

Листа стријелаца 

Аутоголови

  Јан Зомер (против Костарике)

Фер плеј 

Фер плеј поени коришћени су за одлучивање позиција на табели у случају истог броја бодова и исте гол разлике, тим са најмањим бројем негативних поена заузима бољу позицију. Рачунати су на основу добијених жутих и црвених картона у свакој утакмици групне фазе посебно, по следећем принципу:
 жути картон — минус 1 поен;
 други жути картон (индиректан црвени картон) — минус 3 поена;
 директан црвени картон — минус 4 поена;
 жути картон, а затим директан црвени картон — минус 5 поена.

Само једна казна је примјењивана за истог играча на једној утакмици.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Група Е на сајту ФИФА 
 Група Е на сајту worldfootball.net

Светско првенство у фудбалу 2018.